Open du Touquet 2010 — традиционный теннисный турнир внутрифранцузского женского тура, проводящийся в Ле-Туке, Франция.

В 2010 году соревнование проводится уже в 17-й раз — на этот раз с 4 по 12 декабря.

Посев

Ход турнира

Первые раунды

Финальные раунды

См. также
 Открытый чемпионат Ле-Туке

 AAMI Classic 2011
 Mubadala World Tennis Championship 2011 (Январь)

Ссылки 
 Сайт турнира 

Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Декабрь 2010 года
2010